Флаг Данко́вского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Данковского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на две равные волнистые полосы: красную и зелёную, посередине красной полосы изображены белый меч (остриём вниз) и на нём — круглый серый щит (тарч); посередине зелёной — белая лошадь».

Обоснование символики 
Флаг разработан на базе герба района, за основу которого взят исторический герб города Данкова Рязанской губернии, утверждённый  года, подлинное описание которого гласит:

Въ верхней части щита, въ золотомъ полѣ, часть герба Рязанскаго: серебряной мечь и ножны, положенные на крестъ, надъ ними зеленая шапка, какова на Князѣ въ Наместническомъ гербѣ. Въ нижней части, въ зеленомъ полѣ стоящая серебряная лошадь, означающая, что сей городъ лошадиными ярмарками знаменитъ.

Данковская земля много веков играет особую роль в воинской истории России. Неподалёку находится Куликово поле, в битве на котором участвовали местные воины. До XVII века Данковская крепость была важнейшим стратегическим объектом на южной границе государства. При Петре Великом, когда границы отодвинулись дальше на юг, местные жители активно участвовали в строительстве военно-морского флота. А в годы Великой Отечественной войны в Данкове формировался 131-й отдельный мотопонтонный мостовой батальон, который прошёл героический путь от Данкова до Берлина.

Славное боевое прошлое Данковского района отражено на флаге мечом и тарчем (круглым щитом) — символами воинской доблести, достоинства, защиты и покровительства.

Волнистое деление полотнища аллегорически указывает на расположение района на одной из великих русских рек — Доне, имя которого носит район.

Белый цвет (серебро) в геральдике — символ чистоты, мудрости, благородства и мира.

Зелёный цвет — символ природы, весны, радости, надежды, а также символ здоровья.

Красный цвет символизирует мужество, труд, красоту, праздник.

Примечания 

Флаги с изображением меча
Флаги с изображением лошади